Papuna Alexandrovitch Bagration-Gruzinsky (en géorgien : პაპუნა გრუზინსკი), dit Pierre  de Géorgie, fut un prince géorgien du .

Biographie 
Né le  en Géorgie, à l'époque dans l'Empire russe, Papuna  (ou Pierre) était le fils du Prince Alexandre Bagratovitch Bagration-Gruzinsky et de son épouse, Elene Zakhariavna Saakadzé, et ainsi, l'arrière-petit-fils du dernier roi de Géorgie Georges XII. À la mort de son père, il se vit attribuer par l'empereur de Russie Alexandre II d'Oldenbourg le titre de Son Altesse Royale, le . La même année, son frère, le prince Bagrat renonça à ses droits au trône de Géorgie puis quelques années plus tard, en 1885 son second frère, Elizbar décéda à Batoumi, le 15 août. Papuna se retrouvait donc l'unique héritier de son oncle, le prétendant David, à qui il succéda le . Il se retrouvait l'aîné de la famille des Bagrations et épousa en premières noces une princesse géorgienne du nom d'Oboladzé. Par la suite, il se remaria avec une jeune fille de quarante ans sa cadette, une certaine Thamar Alexandrovna Dekanozichvili, fille du Comte Alexandre Dekanozichvili. Il eut deux fils : Constantin et Pierre mais nous ne savons pas qui fut leur mère, même s'il est plus probable qu'elle fut cette Oboladzé.

Papuna Alexandrovitch est mort le , à l'âge de soixante-quatre ans.

Papuna
Prince géorgien
Naissance en avril 1857
Décès en février 1922
Décès à 64 ans
Papuna Alexandrovitch
Prétendant au trône de Géorgie
Prétendant au trône de Géorgie (branche Bagration-Gruzinsky)